Leinauer ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Leinauer (* 1964), deutscher Fernsehmoderator
 Josef Leinauer (1831–1891), deutscher Sänger